Verdieck ist der Familienname folgender Personen
 Bruno Verdieck (1902–1969), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Paul Verdieck (1893–1979), deutscher Politiker (SED), Landtagsabgeordneter und Opfer der DDR-Justiz